Терсер Миленио има више значења:

 Терсер Миленио, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Терсер Миленио, Рестауранте (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику